Japan Women’s Open Tennis 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2016 z cyklu Japan Women’s Open Tennis rozgrywany w dniach 12–18 września 2016 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Japonii